Andrzej Kretkowski – imię i nazwisko 2 osób
 Andrzej Kretkowski (zm. 1480) – wojewoda inowrocławski
 Andrzej Kretkowski (zm. 1643) – wojewoda brzeskokujawski, poseł